Cetruminantia é um clado constituído pelos grupos taxonómicos Cetacodontamorpha (ou Whippomorpha) e o grupo que lhe é mais próximo filogenicamente, Ruminantia.

Artiodáctilos